Saint-Luc kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Luc, Eure, kommun i departementet Eure i regionen Normandie,                  
 Saint-Luc, kyrkobyggnad i Paris,

Schweiz 

 Saint-Luc, Valais, ort,